Karang Mulya (Karang Tengah), een bestuurslaag in Indonesië
Karang Mulya (Lubai), een bestuurslaag in Indonesië
Karang Mulya (Semendawai Timur), een bestuurslaag in Indonesië